

Pessoas
Ramu Yalamanchi

Outros
Rio Ramu
Línguas Sepik-Ramu

Desambiguação